Артём Александрович Митасов (12 марта 1990, Курск) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.

Карьера 
Воспитанник курского футбола. Профессиональную карьеру начал в курском «Авангарде», с которым первый контракт подписал в 2009 году. Летом 2015 года перешёл в ярославский «Шинник», где провёл два сезона в ФНЛ. Летом 2017 года вернулся в «Авангард», с которым добился исторического для клуба результата — выхода в финал Кубка России 2017/2018.

В феврале 2019 подписал контракт с клубом «Городея».

В декабре 2019 года было объявлено о возвращении Митасова в курский «Авангард».

Достижения 
«Авангард» (Курск)
 Финалист Кубка России (1): 2017/2018

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Рубин-2»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Городея»